Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2011 года проходил с 11 по 17 апреля в Казани (Россия). Это был юбилейный 90-й чемпионат Европы среди мужчин и 24-й чемпионат среди женщин. Соревнования проходили на крытой мультифункциональной спортивной арене «Баскет-холл». В турнире приняли участие 150 мужчин и 72 женщины из 31 страны Европы. Медали разыгрывались в 8 весовых категориях среди мужчин и в 7 среди женщин.

В мужском турнире успешнее всего выступили российские тяжелоатлеты, они завоевали 11 медалей, в том числе 7 золотых. На втором месте в общем медальном зачёте были тяжелоатлеты Турции, третье место разделили тяжелоатлеты Молдавии и Румынии.

В женских соревнованиях сборная России показала максимально возможный результат, так как все заявленные спортсменки заняли либо первое, либо второе места.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 

С учетом медалей в упражнениях

Результаты

Женщины

До 48 кг

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

Свыше 75 кг

Мужчины

До 56 кг 

Рывок

Толчок

До 62 кг 

Рывок

Толчок

До 69 кг 

Рывок

Толчок

До 77 кг 

Рывок

Толчок

До 85 кг 

Рывок

Толчок

До 94 кг

До 105 кг

Свыше 105 кг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Статистика на сайте EWF
 Статистика на сайте IWF

2011
Международные спортивные соревнования в Казани
2011 год в Татарстане
Тяжёлая атлетика
Апрель 2011 года
Спорт в России в 2011 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
Чемпионаты Европы в России
2011 год в тяжёлой атлетике